ФК Кајзар ("Қайсар Футбол Клубы) је казахстански фудбалски клуб из града Кизилорда.

Бивши називи клуба 
 1968 : Основан је као Волна
 1968 : Автомобилист
 1974 : Космос
 1979 : Мелиоратор
 1990 : Кајзар
 1996 : Кајзар-Мунај
 1997 : Кајзар команда
 2001 : Кајзар

Резултати у лигaмa

Првенство Казахстана

Учешће у домаћим такмичењима

Кајзер у европским такмичењима

Стадион 
Утакмице се играју на стадиону "Гани Муратбаев" (изграђена 1968. године, капацитета трибина - 7500 места)

Спољашње везе 
 Званичан сајт клуба 

К